Biografías (programa de televisión) puede referirse a:

 Biografías (programa de televisión), emitido por Canal 13.
 Biografías (programa de televisión), emitido por Globovisión.